Vápenice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vápenice, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Vápenice (Obory), Ortsteil von Obory, Okres Příbram
 Vápenice, Ortsteil von Vysoký Chlumec, Okres Příbram
 Vápenice, Einschicht in der Gemeinde Dolní Dvůr, Okres Trutnov
 Vápenice, Wüstung in der Gemeinde Košťany, Okres Teplice